Benoit Pourtanel, né le  à Ris-Orangis en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Jérôme Pourtanel.

Carrière 
À partir de la saison 2005-2006 il devient entraîneur-joueur des Bélougas de Toulouse, puis entraineur en chef à partir de la saison 2012-2013. Et en début de saison 2021 il devient l'entraîneur principal de la section sportive de Font-Romeu.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Jets de Viry-Châtillon || Division 1
|| 20 || 1 || 6 || 7 || 16 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 20 || 1 || 3 || 4 || 8 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 1994-1995 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 28 || 2 || 4 || 6 || 22 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 1995-1996 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 28 || 1 || 8 || 9 || 40 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1996-1997 || ACBB || Division 1
|| 27 || 12 || 26 || 38 || 24 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 41 || 4 || 9 || 13 || 38 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 41 || 12 || 25 || 37 || 38 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 36 || 6 || 16 || 22 || 28 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| - || 12 || 17 || 29 || - || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| - || 5 || 26 || 31 || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 23 || 7 || 10 || 17 || 38 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 24 || 3 || 4 || 7 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2004-2005 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 28 || 6 || 15 || 21 || 14 || 12 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2005-2006 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 21 || 16 || 17 || 33 || 46 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 22 || 15 || 18 || 33 || 59 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 18 || 18 || 13 || 31 || 92 || 2 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2008-2009 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 18 || 7 || 14 || 21 || 42 || 4 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2009-2010 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 18 || 5 || 21 || 26 || 50 || 8 || 5 || 9 || 14 || 4
|-
| 2010-2011 || Bélougas de Toulouse || Division 1
|| 26 || 10 || 18 || 28 || 34 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Bélougas de Toulouse || Division 1
|| 24 || 1 || 8 || 9 || 53 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Bélougas de Toulouse || Division 1
|| 8 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1974
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (hockey sur glace)
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Entraîneur français de hockey sur glace
Naissance à Ris-Orangis